Casas Altas puede referirse a:

 Casas Altas, municipio de la provincia de Valencia (Comunidad Valenciana, España);
 Las Casas Altas, entidad de población del municipio de Tacoronte, provincia de Santa Cruz de Tenerife (Canarias, España);
 Las Casas Altas, entidad de población del municipio de Ventosilla y Tejadilla, provincia de Segovia (Castilla y León, España).